Schaumburg ist der Name folgender geographischer Objekte:

Verwaltungseinheiten:
 Landkreis Schaumburg in Niedersachsen
 Schaumburger Land in Niedersachsen

Orte:
 Schaumburg (Bleyen-Genschmar), Gemeindeteil von Bleyen-Genschmar, Landkreis Märkisch-Oderland, Brandenburg
 Schaumburg (Rinteln), Ortsteil von Rinteln, Landkreis Schaumburg, Niedersachsen
 Schaumburg, Ortsteil von Balduinstein, Rhein-Lahn-Kreis, Rheinland-Pfalz
 Schaumburg (Gemeinde Stroheim), Ortschaft von Stroheim, Bezirk Eferding, Oberösterreich
 Schaumburg (Illinois), Stadt in Illinois, Vereinigte Staaten

Burgen und Schlösser:
 Schaumburg (Burg), in Schaumburg, Landkreis Schaumburg
 Schloss Schaumburg, bei Balduinstein, Rhein-Lahn-Kreis, Rheinland-Pfalz
 Palais Schaumburg in Bonn, zweiter Dienstsitz der Bundeskanzlerin bzw. des Bundeskanzleramtes
 Ruine Schaumburg, bei Schaumboden, Gemeinde Frauenstein in Kärnten, Österreich
 Burgstall Schaumburg (Ohlstadt), in Ohlstadt, Oberbayern
 Burgstall Schaumburg (Landshut), in Landshut, Niederbayern
 Burg Šaumburk, in Mähren, Tschechien
 Schauenburg (Tholey) (auch Schaumburg),  Burgruine mit geringen Resten auf dem Schaumberg, nördlich von Tholey,  Landkreis St. Wendel im Saarland

historische Territorien:
 Grafschaft Schaumburg (früher Schauenburg), bis 1647
 Landkreis Grafschaft Schaumburg hessischen Anteils in Niedersachsen, 1647–1977
 Herrschaft Schaumburg um Balduinstein, Rhein-Lahn-Kreis, Rheinland-Pfalz, siehe Schloss Schaumburg#Geschichte

Schaumburg ist der Familienname folgender Personen:
 ein Adelsgeschlecht, siehe Grafen von Schauenburg und Holstein
 Bruno von Schaumburg (auch von Schauenburg; 1205–1281), Bischof von Olmütz
 Adolf von Schaumburg (auch von Schauenburg; 1511–1556), Erzbischof von Köln
 Anton von Schaumburg (auch von Schauenburg; † 1558), Erzbischof von Köln
 Brix Schaumburg (* 1990), deutscher Schauspieler und Sänger
 Elisabeth von Holstein-Schaumburg († 1545), Äbtissin im Stift Nottuln
 Erich von Schaumburg († 1563), jüngerer Bruder von Adolf XIII.
 Ernst zu Holstein-Schaumburg (1569–1622), Graf und Reichsfürst
 Ernst Schaumburg (1880–1947), deutscher Generalleutnant
 Ernst von Schaumburg (1807–1882), deutscher Offizier und Historiker
 Franz Christian Schaumburg (1788–1868), deutscher Landschaftsarchitekt
 Frieder Schaumburg (* 1981), deutscher Mikrobiologe, Virologe und Hochschullehrer
 Fritz Schaumburg (1905–1988), deutscher Mittelstreckenläufer
 Günter Schaumburg (* 1943),  deutscher Diskuswerfer
 Heinz Ritter-Schaumburg (1902–1994), deutscher Schriftsteller

 Julia Schaumburg, deutsche Ökonomin

Siehe auch:
 Palais Schaumburg (Band), deutsche Band
 Schauburg
 Schauenburg (Begriffsklärung)
 Schaumburg-Lippe (Begriffsklärung)
 Schaumberg
 Schaunberg